Pirovasia é uma palavra de origem grega (pirós = fogo, e vasia = caminhar) que significa a faculdade manifestada por algumas pessoas de caminhar sobre brasas ardentes. 

Com uma técnica simples pode-se caminhar sobre brasas, não propriamente sobre fogo, e, por antonomásia, pirovasia passou a significar em Parapsicologia a imunidade ao fogo.

Referência bibliográfica
 Oscar Gonzalez Quevedo. Os Espíritos e os Fenômenos Parafisicos.

 Oscar Gonzalez Quevedo. Feiticeiros, Bruxos e Possessos

Parapsicologia